Амбейгог (Умбагог; , Wambighe) — озеро, расположенное в округах Коос штата Нью-Гэмпшир и Оксфорд штата Мэн. Озеро считается одним из чистейших в Новой Англии.

На языке абенаков название означает «мелководье». Тем не менее, глубина озера достигает 23 м, а средняя глубина — около 5 м.

Крупнейшие реки, впадающие в озеро — Магалловей и Рэпид. В 1800-е гг около Эррола на вытекающей из озера реке Андроскоггин была построена плотина, увеличившая площадь зеркала.

В северо-западной части озера существуют естественные плавучие острова из разлагающейся болотной растительности.

Примечания 

Бассейн Кеннебека
Озёра Нью-Гэмпшира
Озёра Мэна
География округа Коос
География округа Оксфорд